Sredozemske igre 1991, uradno XI. Sredozemske igre so se odvijale med  28. junijem in 12. julijem 1991 v Atenah, Grčija. Na igrah je nastopilo 2762 tekmovalcev iz 18 držav, ki so se pomerili v 217. disciplinah v 24 športih.

Medalje

Zunanje povezave 

Olimpijski svet Srbije - rezultati Sredozemskih iger 1991 
Mednarodni komite 
Rezultati 

1991 v športu
Sredozemske igre 1991
Športne prireditve v Grčiji
Šport v Atenah